

Mitologia 

 Otreo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Dascilo e fratello di Lico, fu ucciso da Amico
 Otreo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Dimante e probabile padre di Placia, a sua volta probabile moglie di Laomedonte